Colegio Maravillas puede referirse a:

 Colegio Maravillas, colegio privado de Benalmádena, Málaga.
 Colegio Nuestra Señora de las Maravillas, colegio privado de Madrid.